

Sigle 
 Trading After Hours  – fase serale di negoziazione di titoli quotati sulla Borsa italiana

Codici 
 TAH – codice nazionale FIFA di Tahiti
 TAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tanna (Vanuatu)
 tah – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tahitiana

Altro 
 Tah – centro abitato del Marocco
 Jonathan Tah – calciatore